Le Monte-Carlo Squash Classic 2017 est l'édition 2017 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 5 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA 25 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Victoria Lust, qui est absente comme de nombreuses joueuses en raison de la tenue la semaine suivante du championnat du monde. 

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification et une wild card Énora Villard.

Les demi-finales opposent des joueuses australiennes et égyptiennes dont la championne du monde junior Rowan Elaraby.
En finale, la tête de série  Donna Urquhart l'emporte en battant la révélation  Zeina Mickawy en 5 jeux accrochés.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Site PSA
 Site Sitesquash 

2017
Squash en 2017
Sport à Monaco en 2017
Sport en décembre 2017